Codex Angelicus est le cinquième tome de la série fantasy d'Anne Robillard A.N.G.E.. Il est paru le  aux éditions Michel Brûlé au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Le titre fait référence à un objet du roman : la Bible (ou plus précisément le Codex Angelicus) dont le contenu a été modifié par un ange et qui est ouverte par Vincent McLeod dans la salle des Laboratoires. Seul l'informaticien a la capacité d'observer les changements dans le texte du livre ancien.

Résumé

Liens externes 
 Site officiel de la série

A.N.G.E.
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2009
2009 en fantasy